Výraz Orongo může znamenat:

 Orongo – obřadní vesnice na Velikonočním ostrově
 Orongo – jiný název antilopy Čiru (antilopy tibetské)